Broken (Mastermind), een single dan wel ep uit 2010
Broken (Nine Inch Nails), een album van Nine Inch Nails
Broken (Bad Religion), een nummer van Bad Religion
Broken (Lifehouse), een nummer van Lifehouse
Broken (1992), een film uit 1992
Broken (2006), een film uit 2006
Broken (2010), een film uit 2010
Broken (2012), een film uit 2012
Broken (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2017